Cinq bâtiments de l’US Navy ont porté ou portent le nom d'USS Louisiana en honneur de l'État américain de Louisiane :

 , un sloop qui servit pendant la guerre de 1812 ;
 , un navire à vapeur lancé en 1861 et qui servit pendant la guerre de Sécession ;
 , un cuirassé de la classe Connecticut lancé en 1904 et qui participa à la Grande flotte blanche qui fit le tour du monde ;
 USS Louisiana (BB-71), un cuirassé de la classe Montana mais dont la construction fut annulée en 1943 avant que la coque ne soit mise à l'eau ;
 , un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Ohio, mis en service en 1997.

Il a y eut également un CSS Louisiana, un cuirassé à coque en fer de la marine confédérée pendant la guerre de Sécession.

Louisiana